Die Allam British Open 2021 fanden vom 16. bis 22. August 2021 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Allam Sport Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Nouran Gohar bei den Damen. Im Herrenfinale traf der topgesetzte Ali Farag auf Paul Coll, der auf Position drei gesetzt war. Coll gewann die Partie mit 6:11, 11:6, 11:6 und 11:8 und sicherte sich damit seinen ersten Turniersieg in der Platinum-Kategorie. Er war zudem der erste Neuseeländer seit Ross Norman 1986, der ein Major-Turnier auf der PSA Tour gewann. Durch seinen Finaleinzug und aufgrund der Halbfinalniederlage Mohamed Elshorbagys gegen Paul Coll kehrte Ali Farag zum 1. September 2021 wieder an die Spitze der Weltrangliste zurück. In der Damenkonkurrenz kam es im Endspiel zum Aufeinandertreffen der beiden topgesetzten ägyptischen Spielerinnen Nour El Sherbini und Nouran Gohar. El Sherbini besiegte Gohar mit 9:11, 13:11, 5:11, 11:7 und 11:2 und gewann die British Open damit nach 2016 und 2018 zum dritten Mal.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Sam Todd und Nick Wall bei den Herren sowie Georgina Kennedy und Katie Malliff bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 175.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2021
Squashturnier in Kingston upon Hull